Oblivion (achtbaan), een achtbaan in attractiepark Alton Towers
The Elder Scrolls IV: Oblivion, een computerspel
Oblivion (boek), het vijfde deel uit de jeugdboekenreeks De kracht van vijf
Oblivion (1994), een film uit 1994
Oblivion 2: Backlash, een film uit 1996
Oblivion (2013), een film uit 2013 met Tom Cruise en Morgan Freeman
Oblivion (Piazzolla), een muziekstuk van Astor Piazzolla
Oblivion (single), een single van Bastille
Oblivion (band), een Amerikaanse rockband